Такмичење у скоку увис у мушкој конкуренцији на 6. Светском првенству у атлетици у дворани 1997. у Паризу, (Француска) је одржано 8. и 9. марта у Палата спортова Париз–Берси.

Титулу светског првака из Барселоне 1995. није бранио Хавијер Сотомајор са Кубе.

Земље учеснице 
Учествовала су 33 такмичара из 24 земље. 

  Аустралија (1)
  Бахаме (1)
  Босна и Херцеговина (1)
  Грчка (2)
  Естонија (1)
  Израел (2)
  Ирска (1)
  Јапан (1)
  Југославија (1)
  Јужна Кореја (1)
  Канада (2)
  Либан (1)
  Мађарска (1)
  Немачка (2)
  Норвешка (1)
  Пољска (1)
  Русија (1)
  САД (2)
  Уједињено Краљевство (2)
  Украјина (1)
  Француска (2)
  Чешка (2)
  Шведска (1)
  Шпанија (2)

Рекорди 
Списак рекорда у скоку увис пре почетка светског првенства 1997. године.
Стање 6. март 1997. године.

Најбољи светски резултати у 1997. години 
Десет најбољих светских такмичара у скоку увис у дворани 1997. године пре почетка првенства (7. марта 1997), имали су следећи пласман на светској ранг листи. , 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 1997.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за финале износила је 2,29 м, коју су прескочила 3 такмичара (КВ) а 9 такмичара се квалификовало на основу резултата (кв). , , 

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља.

Финале 
Финале је одржано 9. марта са почетком у 18:10 часова. Почетна висина била је 2,15 м., ,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1997. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 1997.
Скок увис на Светском првенству у атлетици у дворани